Кербель — еврейская фамилия (на идише — рубль).

 Кербель, Арон Михайлович (1920—1995) — театральный актёр, режиссёр, сценограф, художник и педагог.
 Кербель, Борис Михайлович (1910—1992) — советский архитектор, главный архитектор Иркутска (1944—1970), брат А. М. Кербеля.
 Кербель, Лев Ефимович (1917—2003) — советский и российский скульптор, педагог, профессор.

См. также 
 Кербелите